Монес:

 Монес — коммуна во Франции, в регионе Юг — Пиренеи.
  — парфянский аристократ и военачальник I века до н. э.
 Монес, Алекс (род. 1990) — эстонский футболист.
 Монес, Альваро (род. 1942) — уругвайский зоолог и палеонтолог.
 Монес, Моисей Яковлевич (1905—?) — советский военный деятель, полковник, командир 109-й и 10-й дивизий РККА.